Ichim este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Traian Ichim (1905–1974), șahist român.
 Mircea-Adrian Ichim (1944–1993), deputat român.
 Dumitru Ichim (n. 1944), poet, eseist, prozator și preot român.
 Adriana Stoichițoiu-Ichim (n. 1950), filologă română.
 Paul Ichim (n. 1955), senator român.
 Cristian-Paul Ichim (n. 1975), deputat român.
 Oleg Ichim (n. 1979), fotbalist moldovean.
 Gheorghe Ichim (n. 1983), deputat moldovean.